Dome Theatre (ou "Théâtre Dome" en français) peut se référer à:

Salles de spectacles

Dome Theatre (Montréal): salle de spectacles à Montréal, au Québec, faisant partie du Collège Dawson;

Dome Theatre: ancienne salle de cinéma et bâtiment détruit à Pittsburgh, Pennsylvanie;
Dome Theatre: ancienne salle de cinéma et bâtiment détruit à Akron, Ohio;
Dome Theatre: ancienne salle de cinéma et bâtiment détruit à Yougstown, Ohio;
Hazelton Dome Theatre: ancienne salle de cinéma à Yougstown, Ohio;
Air Dome Theatre: ancienne salle de cinéma et bâtiment détruit à Walton, Kentucky;
Air Dome Theatre: ancienne salle de cinéma et bâtiment détruit à Minneapolis, Minnesota;
Fox Dome Theatre: ancienne salle de cinéma et bâtiment détruit à Santa Monica, Californie;
Nickel Dome Theatre: ancienne salle de cinéma à Dayton, Ohio;
Nickel Dome Theatre: ancienne salle de cinéma et bâtiment détruit à Clinton, Missouri;
Charlotte Observer IMAX Dome Theatre: salle de cinéma à Charlotte, Caroline du Nord.